Змагання з фехтування на шаблях в командній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 17 липня 2015 року. Кваліфікація відбулась 16 липня 2015 року.

Медалісти

Жеребкування

Фінали

Верхня половина

Нижня половина

Поєдинки за місця

5-8 місця

9-16 місця

13-16 місця

Фінальна позиція

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2015